Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di .

Distanze minori di 1020 m
  — Diametro della Piccola Nube di Magellano (una galassia nana in orbita attorno alla Via Lattea).
  — Distanza della galassia Nana Ellittica del Cane Maggiore, la più vicina al Sole.
  — Distanza del centro galattico dal Sole.
  — Distanza della galassia nana ellittica del Sagittario dal Sole.
  — Diametro del disco della Via Lattea.
Distanze maggiori di 1021 m

Voci correlate
Ordini di grandezza (lunghezza)
Cosmologia (astronomia)
+20